Выборы семнадцатого состава Кнессета — выборы в парламент Израиля, состоявшиеся 28 марта 2006 года. На выборах победу одержала новообразованная партия «Кадима», вышедшая в 2005 году из состава партии «Ликуд». В итоге «Кадима» сформировала коалиционное правительство с партиями «Авода» «ШАС» и «Гиль», а Эхуд Ольмерт, до этого исполнявший обязанности премьер-министра, был утверждён в должности премьер-министра Израиля 14 апреля 2006 года.

Итоги выборов 

{{nowrap|Результаты выборов 17-го состава Кнессета 28 марта 2006 года}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #00BFFF" |
|align=left|Кадима||690 901||22,02||29||новая
|-
|style="background-color: #FF0000" |
|align=left|Израильская партия труда — «Меймад»||472 366||15,06||19||0
|-
|style="background-color: #30D5C8" |
|align=left|ШАС||299 054||9,53||12||+1
|-
|style="background-color: #0000FF" |
|align=left|Ликуд||281 996||8,99||12||-26
|-
|style="background-color: #423189" |
|align=left|Наш дом Израиль||281 880||8,99||11||+2
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Гиль||185 759||5,92||7||новая
|-
|style="background-color: #000000" |
|align=left|Яхадут ха-Тора||147 091||4,69||6||+1
|-
|style="background-color: green" |
|align=left|Мерец||118 302||3,77||5||-1
|-
|style="background-color: green" |
|align=left|Объединённый арабский список—ТААЛ||94 786||3,02||4||+2
|-
|style="background-color: #FF0000" |
|align=left|Хадаш||86 092||2,74||3||0
|-
|style="background-color: #FF8800" |
|align=left|Балад||72 066||2,3||3||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Зелёная партия||47 595||1,52||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Але ярок||40 353||1,29||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Еврейский национальный фронт||24 824||0,79||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Тафнит||18 753||0,6||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Атид Эхад||14 005||0,44||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Хец||10 113||0,33||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Шинуй||4675||0,16||0||-15
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Закон для всех||3819||0,12||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|ДААМ||3692||0,12||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Херут — Национальное Движение||2387||0,08||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|ХаЛев||2163||0,07||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Брит олам||2011||0,06||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Лев ЛаОлим||1765||0,06||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Лехем||1381||0,04||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Цомет||1342||0,04||0||0
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Новый сионизм||1278||0,04||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Оз ЛаАнийим||1214||0,04||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Арабская национальная партия||738||0,02||0||новая
|-
|style="background-color: " |
|align=left|Лидер||580||0,02||0||0
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||49 675||1,56||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||3 186 739||100||120||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||5 014 622||63,55||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: 
|}

Примечания

Ссылки 
 Результаты выборов на сайте Израильского института демократии

Израиль
2006 год в Израиле
Март 2006 года
События 28 марта
Парламентские выборы в Израиле